Ся́мозеро (, ):
 Сямозеро — озеро в Пряжинском и Суоярвском районах Карелии.
 Сямозеро — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Сямозеро — посёлок в Пряжинском районе Карелии.